La saison 2015-2016 du Championnat d'Oman de football est la quarantième édition de la première division au sultanat d'Oman, l'Oman League. Elle rassemble les quatorze meilleurs clubs du pays au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de deuxième division tandis que le  affronte le  de D2 en barrage de promotion-relégation.

C'est le Fanja Club qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec trois points d’avance sur Al-Suwaiq Club et quatre sur le tenant du titre, Al Oruba Sur. C'est le neuvième titre de champion d'Oman de l’histoire du club.

Les clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}
 En tant que champion, Fanja Club est théoriquement qualifié pour la Coupe de l'AFC mais choisit de ne pas y participer. C'est donc son duaphin, Al-Suwaiq Club, qui récupère la place laissée vacante dans la compétition.

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 

|}
 Ja'lan SC prend la place d'Al-Masnaah en première division.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat d'Oman de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

2015-2016
Oman M1
2015 à Oman
2016 à Oman